Use Me – singolo di Bill Withers del 1972, dall'album Still Bill
 Use Me – singolo degli Hinder del 2008, dall'album Take It to the Limit
 Use Me – album di PVRIS del 2020
 Use Me – album di David Bromberg del 2011